Olivier Vila (Catalunya Nord) és un compositor de sardanes i músic de fiscorn.

Havia tocat al conjunt Els Casenoves i actualment (2010) és fiscornaire de la cobla Mil·lenaria. Ha compost la sardana La rotllana de Trullars.

Enllaços externs 
 Llista de sardanes

Compositors de sardanes del segle XXI
Tibles
Compositors de sardanes nord-catalans
Compositors francesos del segle XXI